Joseph Cramarossa (né le  à Markham dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il a évolué au niveau junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les St. Michael's Majors de Mississauga puis les Bulls de Belleville. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011, il est réclamé par les Ducks d'Anaheim au troisième tour,  rang au total. En , il signe son premier contrat professionnel avec les Ducks pour 3 ans. Il commence sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey en 2013-2014 avec les Admirals de Norfolk, club-école des Ducks. Après trois saisons à jouer dans les ligues mineures, il joue ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks lors de la saison 2016-2017.

Statistiques 

|-
| 2008-2009 || Waxers de Markham ||OJHL ||38 ||7 ||3 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||64 ||6 ||10 ||16 ||60 ||14 ||0 ||2 ||2 ||11
|-
| 2010-2011 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||59 ||12 ||20 ||32 ||101 ||14 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| rowspan=2 | 2011-2012 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||15 ||6 ||5 ||11 ||40||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Bulls de Belleville || LHO ||29 ||8 ||8 ||16 ||43 ||6 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
| 2012-2013 || Bulls de Belleville || LHO ||68 ||19 ||44 ||63 ||89 ||17 ||5 ||4 ||9 ||35
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH ||47 ||1 ||3 ||4 ||52 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||3 ||0 ||2 ||2 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH ||54 ||5 ||5 ||10 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH ||61 ||11 ||6 ||17 ||68 ||9 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 49 || 4 || 6 || 10 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| Canucks de Vancouver || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2017-2018 || Heat de Stockton || LAH ||37 ||3 || 7 ||10 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 28 ||6 ||6 || 12 || 28 || 3 || 1 || 0 ||	1 || 2
|-
| 2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||56 ||4 ||12 ||16 || 116 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||9 ||2 || 1 ||3 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| IceHogs de Rockford || LAH || 42 ||5 || 7 ||12 || 110 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wild de l'Iowa  || LAH || 8 || 2 || 1 || 3 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH || 51 || 10 || 9 || 19 || 62 || - || - || - || - || -

| 64 || 4 || 8 || 12 || 77 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1992
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa